Чемпионат мира по боксу среди женщин 2019 года проходил с 3 по 13 октября 2019 года в Улан-Удэ (Республика Бурятия, Россия). Это 11-й женский чемпионат планеты по боксу.

Общая информация 
Главное соревнование сезона для боксёрш взяло старт 3 октября. Чемпионат мира является предолимпийским, но в ходе этого турнира не разыгрываются олимпийские лицензии на соревнования 2020 года в Токио.

Турнир проходит в «Физкультурно-спортивном комплексе», вместимость зала составляет 2500 зрителей.

По итогам проведённого чемпионата мира на ринг вышло 224 спортсменки из 57 государств мира, состоялось 214 поединков, было разыграно 10 комплектов наград в 10 весовых категорий. Медали получили 40 спортсменов из 21 страны мира. Больше всех наград завоевали представители команды России (шесть). В общекомандном зачёте сборная России одержала победу завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, на втором месте представители Китая (1,3,1), а на третьем расположилась команда Турции (1 золотая и 2 серебряные).

Спортсменка из Китая Доу Дань и спортсменка из России Земфира Магомедалиева стали двукратными чемпионками мира.

Расписание

Медалисты

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Детали чемпионата
 Список участниц чемпионата

2019